Nyekita Dezső (Gyula, 1963. szeptember 29. –) magyar nemzetközi futsal labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása biztosítási alkusz, Területi Igazgató.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 1994-ben a Budapesti Labdarúgó-szövetség tanfolyamán szerezte meg, 1996-ban lett országos, NB II-es, NB I/B-s játékvezető, a futsal, majd az asszisztensi keret tagja. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2006-ban vonult vissza.

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett Kupa-döntők száma: 2.

Futsal Magyar Kupa 
2004-ben az MLSZ JB felkérésére Ember Tibor segéd-játékvezető közreműködésével irányította a döntő találkozót.

2006-ban az MLSZ JB felkérésére Kormos Gábor segéd-játékvezető (Dobó Gábor időmérő közreműködésével irányította a Cső-Montage BFC–Mezei-Vill FC (1:4)
döntő találkozót.

Nemzetközi játékvezetés 
A Magyar Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi futsal játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2002-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett, vagy második bíróként tevékenykedett. Az aktív nemzetközi futsal játékvezetéstől 2006-ban vonult vissza.

Sportvezetőként  
2008-tól Magyar Labdarúgó Játékvezetők Testülete (MLJT) elnökségének tagja. Az MLSZ JB szakmai stábjában NB. II-es ellenőrként, valamint futsal oktatóként tevékenykedik.

Források 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1963-ban született személyek
Élő személyek